Hate ("odio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Hate – film del 1917 diretto da Walter Richard Stahl
Hate – film del 1922 diretto da Maxwell Karger
Hate – film per la televisione del 2005 diretto da Paris Barclay
Hate – documentario del 2008 diretto da Stanislas Pascal Franchot IV

Musica 
 Hate – gruppo death metal polacco
 Hate – album dei Sarcófago del 1994
 Hate – album dei Sinister del 1995
 Hate – album dei The Delgados del 2002
 Hate – album di Bassi Maestro del 2005
 Hate – album dei Vendetta del 2007
 Hate – album dei Thy Art Is Murder del 2012